Моско́вский может означать:

 Московский — притяжательное прилагательное, указывающее на принадлежность к городу Москве, реке или имеющее собственное значение.

Топоним 
Россия
 Московский — посёлок в Крутихинском районе Алтайского края.
 Московский — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Московский — посёлок в Почепском районе Брянской области, Бакланское сельское поселение.
 Московский — посёлок в Почепском районе Брянской области, Московское сельское поселение.
 Московский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Московский — город в составе Москвы, административный центр поселения Московский.
 Московский — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Московский — хутор в Мартыновском районе Ростовской области.
 Московский — посёлок в Скопинском районе Рязанской области.
 Московский — посёлок в составе города Екатеринбург Свердловской области.
 Московский — посёлок в Тюменском районе Тюменской области.
 Московский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области, упразднён в 1985 г.
 Московский — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

Таджикистан
 Московский — посёлок городского типа в районе им. Мир Саида Али Хамадани Хатлонской области.

Узбекистан
 Московский — до 1970 г. название города Шахрихан Шахриханского района Андижанской области.

Носители фамилии 
 Московский, Алексей Михайлович (род. 1947) — российский военный, генерал армии.
 Московский, Александр Николаевич (1907—1939) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Московский, Борис Иванович (род. 1924) — полный кавалер ордена Славы.
 Московский, Василий Петрович (1904—1984) — советский военачальник, политик, партийный деятель и дипломат, генерал-майор.
 Московский, Владимир Иванович — советский и российский скрипичный мастер, мастер-реставратор Большого театра.
 Московский, Ивайло (род. 1972) — болгарский политик, министр транспорта Болгарии.
 Московский, Игорь Дмитриевич (род. 1945) — российский государственный деятель, начальник финансово-бюджетного управления Президента Российской Федерации (1994—1996).
 Московский, Павел Владимирович (1915—2016) — киновед, писатель, журналист, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Московский, Юрий Сергеевич (1942—1999) — советский государственный деятель, банкир.

 Московская, Галина Михайловна (1916—1975) — Герой Социалистического Труда, инженер.
 Московская, Дарья Сергеевна (род. 1959) — российский литературовед, доктор филологических наук.

Другое 
 «Московский» — тип речных судов.

См. также 

 
 Московская
 Московское
 Москва (значения)